Le nome (en grec :  / ) est une ancienne subdivision territoriale, de niveau inférieur aux treize périphéries (régions administratives) de la Grèce moderne. Ils correspondaient à peu près aux départements français. Les nomes, au nombre de 54 (50+4), étaient eux-mêmes subdivisés en plus de 900 dèmes  ou « municipalités urbaines » ( / , pluriel  / ) et 130 communautés ou « municipalités rurales » ( / , pluriel  / ).

La réforme Kallikratis de , simplifiant la géographie administrative du pays, les a supprimés. Les 74 « districts régionaux de Grèce » (au sing. περιφερειακή ενότητα), qui les ont remplacés, reprennent le plus souvent les frontières des anciens nomes, avec des attributions différentes.

Liste et cartes des nomes

Données administratives et démographiques, triées par périphérie et par nome

Références

Voir aussi 

 Districts régionaux de Grèce (plus ou moins équivalents aux nomes depuis la réforme de 2010)
 Organisation territoriale de la Grèce
 Périphéries de la Grèce
 Dèmes et communautés de Grèce
 Provinces de Grèce
 Liste des communes de Grèce
 Nomenclature d'unités territoriales statistiques (comparaisons des nomenclatures d'unités territoriales en Europe)

Liens externes 
 Les Structures locales et régionales en Grèce

nomes